Dalby kan syfta på:

 Dalby GIF – en klubb i Dalby

Geografi

Australien 
 Dalby, Queensland, ort,

Danmark 
 Dalby, Faxe kommun
 Dalby, Frederikssunds kommun
 Dalby, Kerteminde kommun

Finland 
 Dalby, Kimito, en by i Kimito kommun i Finland

Storbritannien 
 Dalby, Lincolnshire, ort i England,

Sverige

Skåne
 Dalby – en tätort i Lunds kommun
 Dalby municipalsamhälle – ett municipalsamhälle i Dalby landskommun 1941–1954
 Dalby församling, Lunds stift – en församling i Torna och Bara kontrakt i Lunds stift
 Dalby landskommun, Skåne – en tidigare kommun i dåvarande Malmöhus län 1863–1973
 Dalby socken, Skåne – en socken i Torna härad
 Dalby Norreskogs naturreservat – ett naturreservat i Lunds kommun
 Dalby Söderskogs nationalpark – ett naturreservat i Lunds kommun
 Dalby Västermark – ett naturreservat i Lunds kommun
 Dalby kungsgård – en herrgård i Dalby socken i Lunds kommun
 Dalby kloster – ett kloster beläget på en utlöpare av Romeleåsen i Dalby socken

Uppland
 Dalby församling, Uppsala stift – en församling i Balingsta pastorat i Upplands västra kontrakt i Uppsala stift
 Dalby landskommun, Uppland – en tidigare kommun i Uppsala län 1863–1951
 Dalby socken, Uppland– en socken i Hagunda härad

Värmland
 Dalby församling, Karlstads stift – en tidigare församling i Karlstads stift –2010
 Dalby landskommun, Värmland – en tidigare kommun i Värmlands län 1863–1951
 Finnskoga-Dalby landskommun – en tidigare kommun i Värmlands län 1952–1973
 Dalby socken, Värmland – en socken i Älvdals härad
 Dalby, Torsby kommun – en småort

Bohuslän
 Dalby (östra delen) – en småort i Orusts kommun

Öland
 Ölands Dalby – en före detta järnvägsstation, se Bring (järnvägsstation)